Il doppio del torneo di tennis Munich Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sander Groen e Arne Thoms che hanno battuto in finale Jon Ireland e John Yancey 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Alexander Mronz /  Lars Rehmann (primo turno)
 Jon Ireland /  John Yancey (finale)

 Rich Benson /  Adam Malik (primo turno)
 Ģirts Dzelde /  Dmitrij Poljakov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Munich Challenger 1993